Tarbuck steht für:
 Tarbuck-Knoten, Knoten zur Herstellung einer verstellbaren Schlaufe

Siehe auch:
 Tarbuck Crag, Felsvorsprung im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika